Bill Callahan (1966-), musicien, chanteur et compositeur américain ;
 Bill Callahan, producteur américain, qui a notamment travaillé sur Spin City, Touche pas à mes filles et Scrubs.